Роман Игоревич (князь рязанский) — сын Игоря Глебовича.
 Роман Игоревич (князь галицкий) — сын Игоря Святославича.